Gouvernement Alexandre Ribot peut désigner ces gouvernements français :
gouvernement Alexandre Ribot (1) du  au 
gouvernement Alexandre Ribot (2) du  au 
gouvernement Alexandre Ribot (3) du  au 
gouvernement Alexandre Ribot (4) du  au 
gouvernement Alexandre Ribot (5) du  au

Voir aussi 
 Historique des gouvernements de la France